Ancarano és un municipi situat en el territori de la Província de Teramo, en Abruços, (Itàlia).

Demografia 

Municipis de Teramo